El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de la Peña o cualquiera de sus variantes: de la Peña de Francia, de la Peña Sacra Iglesia de la Virgen de la Peña o Iglesia de Santa María de la Peña, es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Peña.

Argentina 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, iglesia católica en el municipio de Yariguarenda, en el Departamento General José de San Martín;

Colombia 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, iglesia católica en la ciudad de Bogotá, capital estatal;

España 
 Iglesia de la Virgen de la Peña, iglesia católica en la localidad de Ágreda, provincia de Soria.
 Iglesia de la Virgen de la Peña, iglesia católica en la localidad de Aniés, provincia de Huesca.
 Iglesia de la Virgen de la Peña, iglesia católica en la localidad de Brihuega, provincia de Guadalajara.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, iglesia católica en la localidad de Calatayud, provincia de Zaragoza.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de El Cabaco, provincia de Salamanca.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Faido (Peñacerrada-Urizaharra), provincia de Álava.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Puerto de la Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Iglesia de la Virgen de la Peña, iglesia católica en la localidad de San Pedro Manrique, provincia de Soria.
 Iglesia de la Virgen de la Peña (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Sepúlveda, provincia de Segovia.